Бессоново — название населённых пунктов.

Россия 
 Бессоново — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Бессоново — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Бессоново — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Бессоново — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Бессоново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Бессоново — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Бессоново — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Бессоново — бывшая деревня включённая в состав города Новокузнецка.